Андрі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 175 км на південний схід від Парижа, 120 км на захід від Діжона, 32 км на південь від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 208 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 448,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Андрі на сайті французького Національного інституту географії
 Андрі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Андрі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна